Шликов Віктор Леонідович (нар. 1922, Мелітополь, Катеринославська губернія, Україна — пом. ?, Україна) — радянський український тренер.
 Шликов Петро Олександрович — український кінооператор-документаліст.